Кня́зева — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы 
 Князева, Анастасия Павловна (род. 2011) — российская модель, актриса, телеведущая.
 Князева-Миненко, Анна Викторовна (род. 1989) — израильская легкоатлетка.
 Князева, Валентина Павловна (1926—2004) — учёный, музейный работник, писатель, рериховед.
 
 Князева, Ксения Борисовна (род. 1982) — российская актриса, фотомодель.
 Князева, Лидия Николаевна (1925—1987) — русская советская актриса, педагог.
 Князева, Мария Даниловна (1918—1983) — дважды Герой Социалистического Труда.
 
 Князева, Раиса Семёновна (1928—2020) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Князев
 Князево